Dillwyn ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten: 

 Dillwyn (Kansas), gemeindefreies Gebiet im Stafford County
 Dillwyn (Virginia), Ort im Buckingham County

Dillwyn ist der Familienname folgender Personen:
 George Dillwyn (1738–1820), Quäker 
 John Dillwyn Llewelyn (1810–1882), britischer Botaniker und Pionier auf dem Gebiet der Fotografie
 Lewis Weston Dillwyn (1778–1855), britischer Politiker
 Sarah Dillwyn (1738–1826), Quäkerin